Зитакуаро има више значења:

 Зитакуаро, Лос Оливос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Зитакуаро, Лас Кармелитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зитакуаро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Зитакуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зитакуаро, Парке Индустријал (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику